Aleksander Leszek Kociszewski (ur. 27 stycznia 1942 w Ujazdowie k. Ciechanowa) – doktor nauk humanistycznych, historyk, regionalista.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie (1960), Studium Nauczycielskie w Ciechanowie (1962) i Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1967). Doktorat uzyskał w 1973.

Kierownik Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych (1967-83), wicedyrektor Wydz. Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie (1975-79), dyrektor Muzeum Okręgowego w Ciechanowie (1979-1984), organizator (1983) i wieloletni dyrektor Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury (do 2002), prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych PAN (2003-2006), wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Autor i współautor kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularnych, wydawca i redaktor książek z serii "Ciechanowskie studia i materiały" oraz dotyczących problemów regionalizmu polskiego, redaktor periodyku naukowego Zapiski Ciechanowskie.

Wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Laureat m.in. Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego (2001) oraz nagród ministra kultury i sztuki, wojewody warszawskiego i ciechanowskiego.

Wybrane publikacje 
 Mazowsze w epoce napoleońskiej (1976)
 Dzieje zamku w Ciechanowie (1978)
 Walka, męczeństwo, pamięć (przewodnik, 1979)
 Ciechanów i okolice (przewodnik, 1980, )
 1200 lat Ciechanowa (1981)
 Pieśnią i szablą (1982, )
 Drukarstwo ciechanowskie. Tradycja i współczesność (1985)
 Dzieje Sochocina i dawnego pow. sąchockiego (1985)
 Województwo ciechanowskie (1985)
 13 Pułk Piechoty (1990, )
 Od „castrum” do „oppidum" (1991)
 Bitwa pod Pułtuskiem: 26 grudnia 1806 r. (1992)
 Regionalizm mazowiecki (1993).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1942
Ludzie związani z Ciechanowem
Absolwenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Polscy regionaliści
Regionaliści mazowieccy